Briješće je prigradsko naselje grada Osijeka, u Osječko-baranjskoj županiji. Nalazi se južno od Osijeka, na cesti prema Čepinu.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 1.318 stanovnika.

Izvori 

Osječki mjesni odbori
Naselja u Osječko-baranjskoj županiji